Syroloma är ett släkte av spindlar. Syroloma ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vargspindlar
Syroloma